Fiora, fleuve en Italie
 Fiora (musicienne) voir : :en:Fiora (musician)